Эль-Куфа — город в Ираке
 Куфа — село, Рутульский район Дагестана
 Куфа (мера жидкости)